Ніфонтов (Ніфонтова) — російське прізвище. Відомі носії:
 Ніфонтов Іван Віталійович (нар. 1987) — російський дзюдоїст, олімпійський медаліст.
 Ніфонтов Юрій Борисович (нар. 1957) — радянський і російський актор театру і кіно.

 Ніфонтова Ліка Олексіївна (нар. 1963) — радянська і російська актриса, народна артистка Росії (2005).
 Ніфонтова Руфіна Дмитрівна (1931—1994) — радянська і російська актриса театру і кіно. Народна артистка СРСР (1978).

російські прізвища